Казимир Куратовський (пол. Kazimierz Kuratowski; нар. 2 лютого 1896, Варшава — пом. 18 червня 1980, Варшава) — польський математик і логік.
 26205 Куратовський (26205 Kuratowski) — астероїд головного поясу.